Пётр Ко́нев:
 Конев, Пётр Алексеевич (1913—1991) — старшина, Герой Советского Союза.
 Конев, Пётр Прокофьевич (1909—1972) — подполковник, Герой Советского Союза.